Guendolena da Bretanha
10870 Gwendolen

Desambiguações de antropônimos